Carl Waaler Kaas – orientista norvegese
 Christian Waaler – musicista norvegese
 Erik Waaler – medico norvegese, noto anche per la reazione di Waaler-Rose
 Reidar Waaler – militare statunitense
 Rolf Waaler – economista norvegese